William Tilden dit Bill Tilden (1893-1953), un joueur de tennis américain ;
 Charles Tilden (1894-1968), un joueur américain de rugby à XV double champion olympique ;
 John H. Tilden (1851-1940), un médecin américain ;
 Leif Tilden (1964-), un acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Samuel Jones Tilden (1814-1886), homme politique américain.

Prénom
 Tilden Santiago, homme politique brésilien.

Toponyme 
 Tilden, siège du comté de McMullen au Texas (USA).
 Tilden, ville du Nebraska.
 Le lac Tilden, lac de Californie.
 Tilden, un village du comté de Randolph dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Daniel Tilden House, maison américaine située dans le comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.